Славейков — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Славейков, Петко (1828—1895) — болгарский поэт.
 Славейков, Пенчо (1866—1912) — болгарский поэт.

См. также 
 Петко-Славейков — село в Габровской области Болгарии, названное в честь Петко Славейкова.